Yakubu ist der Familienname folgender Personen:

 Abubakari Yakubu (1981–2017), ghanaischer Fußballspieler
 Balikis Yakubu (* 1996), nigerianische Sprinterin
 Malik Alhassan Yakubu, Zweiter Stellvertreter des Sprechers des Parlaments in Ghana 
 Salifu Yakubu (1919–1968), ghanaischer Politiker und Diplomat
 Shaibu Yakubu (* 1986), ghanaischer Fußballspieler